

Politiek 
 John Murphy (priester) (1753-ca.1798), Iers priester, leider in de Ierse Opstand van 1798
 John Murphy (1786-1841), Amerikaans politicus, voormalig gouverneur van Alabama
 John Murphy (1870-1930), Iers politicus, voormalig parlementslid in Groot-Brittannië

Sport 
John Murphy (atleet), Amerikaans hoogspringer
John Murphy (pokerspeler), Amerikaans pokerspeler
John Murphy (schutter), Australisch schutter
John Murphy (voetballer), Brits voetballer
John Murphy (wielrenner), Amerikaans wielrenner
John Murphy (zwemmer), Amerikaans zwemmer
John Murphy (Iers gaelicfootballspeler), Iers gaelicfootballspeler, levend van 1948 tot 2020

Andere 
John Murphy (muzikant), Brits muzikant
John Murphy (politicus), Amerikaans politicus
John Murphy (acteur), Australisch acteur
John Murphy (arachnoloog), Amerikaans arachnoloog
John Murphy (diskjockey), Canadees diskjockey
John Murphy (componist), Brits filmcomponist